Canada
 English Harbour (Canada), een dorp aan de oostkust van Newfoundland
 English Harbour East, een gemeente aan de zuidkust van Newfoundland
 English Harbour West, een dorp aan de zuidkust van Newfoundland

Elders
 English Harbour (Antigua en Barbuda), een havenplaats aan de zuidkust van Antigua
 Paelau, voorheen English Harbour genoemd; een dorp aan de westkust van Tabuaeran in Kiribati